Lisboa steht für:

 Lissabon, Hauptstadt Portugals
 Distrikt Lissabon, Distrikt in Portugal
 Região de Lisboa, Region in Portugal
 Lisboa (Schiff, 1910), ein 1910 gebautes und gesunkenes portugiesisches Passagierschiff
 Lisboa, ehemaliger Name eines Kreuzfahrtschiffs, siehe Danae (Schiff)
 Lisboa, spanisch-argentinischer Film von 1999, deutscher Titel Im Schatten von Lissabon
 Lisboa (Spiel), Brettspiel von 2017
 Lisboa-Insel, Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis

Lisboa ist der Familienname folgender Personen:
 Adriana Lisboa (* 1970), brasilianische Schriftstellerin
 Antônio Francisco Lisboa (1738–1814), brasilianischer Künstler, bekannter unter dem Beinamen Aleijadinho
 Antonio Maria Lisboa (1928–1953), portugiesischer Dichter
 Carlos Eduardo Lisboa Mesquita (* 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Eduarda Santos Lisboa (* 1998), brasilianische Beachvolleyballspielerin
 Feliciano António Nogueira Lisboa, portugiesischer Gouverneur auf Timor von 1788 bis 1790
 Henrique Carlos Ribeiro Lisboa (1849–1920), brasilianischer Politiker
 Irene Lisboa (1892–1958), portugiesische Schriftstellerin und Lehrerin
 José Ionilton Lisboa de Oliveira (* 1962), brasilianischer Ordensgeistlicher, Prälat von Itacoatiara
 Joaquim Marques Lisboa, Marquês de Tamandaré (1807–1897), brasilianischer Admiral
 Leonel Lisboa Marçal (* 1973), osttimoresischer Politiker
 Luiz Fernando Lisboa (* 1955), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Cachoeiro de Itapemirim
 Manuel Lisboa de Oliveira (1916–2002), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Nazaré
 Nelson Lisboa (1934–2020), brasilianischer Basketballspieler